Александр Васильевич Кочетов (8 марта 1919 — 31 января 1994) — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 8 марта 1919 года в Алатыре Симбирской губернии в семье рабочего. Русский.

В 1927 году пошёл в школу, окончил 8 классов в Алатырской школе № 5.

В в 1936—1937 годах учился в Алатырской школе ФЗУ, после окончания школы работал помощником машиниста в депо станции Алатырь и одновременно проходил обучение в Алатырском аэроклубе.

В ноябре 1938 года был призван в армию и направлен в Энгельсское лётное училище, которое окончил в 1940 году. Дальнейшую службу проходил в истребительных частях Киевского особого военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на истребителях И-16, Як-1, Як-7 и Як-9 в составе 629-го и 43-го истребительного авиационного полка.

На личном счету Кочетова за годы войны 20 сбитых самолёта противника, 11 самолётов сбито в группе с товарищами, совершено более 488 боевых вылетов, проведено более 120 воздушных боев.

Член ВЛКСМ с 1937 года, член ВКП(б) с декабря 1943 года.

13 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Летом 1944-го, получив короткий отпуск, Александр Васильевич отправился в родной город Алатырь. Обаяние 25-летнего богатыря с Золотой Звездой на груди было так велико, что алатырцы начали собирать деньги на покупку самолета для Кочетова. Инициативу железнодорожников подхватили трудящиеся города, работники Алатырского леспромхоза. И 20 декабря 1944 года в части, где сражался наш земляк, состоялось вручение 12 боевых самолетов, построенных на средства, собранные трудящимися Чувашии. Причем Кочетову стали вручать сразу два «Яка» — от алатырцев и от Абдуллы Гаязова — председателя колхоза «Марс» Яльчикского района Чувашской АССР с надписью на борту: «От колхозника Гаязова». Но Герой Советского Союза Александр Кочетов оставил себе только один самолет, второй передал своему товарищу Спартаку Маковскому. На этих самолетах летчики 3-й эскадрильи летали до конца войны.
Войну Кочетов заканчивал командиром эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка в небе Кенигсберга на самолетах Bell P-39 Airacobra. В 1946 году переучился на новый самолет Bell P-63 Kingcobra. Продолжил службу в ВВС до 1947 года, после чего, по состоянию здоровья, был уволен в запас.

По окончании службы вернулся в родной Алатырь, где был принят на обучение в Порецкую (вечернюю) школу № 1.

В 1950 году получил аттестат зрелости, сдав экзамены за курс средней школы.

С 1947 по 1955 год работал в системе ДОСААФ Чувашской АССР.

В 1955 году Кочетов был восстановлен на военной службе, но уже во внутренних войсках Министерства внутренних дел СССР. В 1960 году закончил службу в звании полковника.

Также, в 1955 году поступил заочно на историческое отделение историко-филологического факультета Чувашского пединститута, закончил его в 1961 году по специальности «История».

С 1961 года Кочетов работал начальником Чебоксарской радиотехнической школы, в 1969—1979 годах возглавлял Чебоксарский стрелково-спортивный клуб.

Скончался 31 января 1994 года. Похоронен в городе Чебоксары.

Семья 
 Дочь — Кочетова Адалина Александровна, родилась 22 июня 1941 года. 
 Сын — Кочетов Валерий Александрович, родился 16 марта 1945 года, умер 17 марта 2005. 
 Сын — Кочетов Александр Александрович. 
 Шесть внучек и два внука.
 Правнучка А. В. Кочетова — олимпийская чемпионка 2014 года в фигурном катании Аделина Сотникова.

Память 
 В честь А. В. Кочетова названы улицы в Чебоксарах и Алатыре.
 Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова (Чебоксары), при котором действует музей героя.
 Личные вещи А. В. Кочетова: мундир, награды и фотографии, которые он сам передал ещё при жизни, хранятся в экспозиции музея имени Чапаева в Чебоксарах.
 Портрет А. В. Кочетова размещён на мемориальной стене земляков — Героев Советского Союза в парке ветеранов города Алатыря.
 На домах в Алатыре и Чебоксарах, где жил Кочетов, установлены мемориальные доски.
 Имя А. В. Кочетова высечено на гранитной плите на аллее Героев Советского Союза в Мелитополе.

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Чебоксарах
Участники Краснодарской наступательной операции